EP 2 oder EP-2 steht für

 Bayerische EP 2, Personenzuglokomotiven der Königlich Bayerischen Staats-Eisenbahnen
 MILW-Klasse EP-2, Elektrolokomotiven der Milwaukee Road

EP2